El término proyecto (del lat. proiectus) puede referirse:

 a un proyecto, planificación de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas;

 a un plan de trabajo o esquema por ejemplo para una obra de arquitectura o de ingeniería o un trabajo de investigación científica;

Tipos de proyectos 
 Plan de negocio, declaración formal de un conjunto de objetivos de una idea o iniciativa empresarial.
 Proyecto arquitectónico, conjunto de planos, dibujos, esquemas, y textos explicativos utilizados, para plasmar el diseño de una edificación o construcción.
 Proyecto de obras en el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes de ser realizada o durante su construcción.
 Proyecto curricular, proceso de toma de decisiones por refinamientos sucesivos, a través del cual se van definiendo las estrategias de intervención didáctica, y la coherencia de la práctica docente.
 Proyecto de desarrollo, también conocido como proyecto social y como proyecto social de desarrollo. 
 Proyecto hidroeléctrico, descripción y representación de represas, reservorios, canales, conductos, centrales, y otras instalaciones, necesarias para generar electricidad en base al movimiento de agua.
 Proyecto de ingeniería, conjunto de planos, esquemas, y textos explicativos, utilizados para definir las condiciones de una obra, fabricación, montaje, instalación, o máquina.
 Proyecto de inversión, proyecto que surge de la necesidad de algunos individuos o empresas, de aumentar las ventas de productos y/o servicios.
 Proyecto de investigación, procedimiento que, siguiendo el método científico, pretende recabar todo tipo de información y formular hipótesis, sobre cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas y estrategias de la investigación.
 Proyecto de ley, propuesta de ley presentada ante un Gobierno o poder del Estado, y que aún no ha cumplido todas las etapas para que pueda ser ya considerada como ley aplicable. 
 Proyecto paralelo en el caso de grupos musicales, se refiere a bandas o artistas que, de manera temporal, se integran a dicho grupo musical, cambiando radicalmente el estilo del mismo.

Gestión de proyectos 
 Ciclo del proyecto, secuencia de actividades relacionadas entre sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo determinado.
 Ciclo de proyecto (ingeniería), cada una de aquellas fases en las que los directores de proyectos o la organización pueden dividir un proyecto.
 Evaluación de proyectos, proceso por el cual se determinan los cambios generados por el cumplimiento de un proyecto, a partir de la comparación entre el estado actual y el estado anterior previsto durante la planificación.
 Gerente de proyecto o gestor de proyecto, persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertada de un proyecto.
 Gestión de proyectos, disciplina de planeamiento, organización, motivación, y control de recursos, con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos.
 Horizonte del proyecto, lapso de tiempo para el cual se estima que el proyecto debe cumplir cabalmente con sus objetivos.
 Línea de base (proyectos de desarrollo), primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de desarrollo social.
 Marco lógico de un proyecto, herramienta analítica, desarrollada en 1969, para la planificación de proyectos orientada mediante objetivos.
 Proyecto cero en un estudio de evaluación ambiental, alternativa de no ejecución de ninguna variante de la intervención en examen.

Como adjetivo
lo que se presenta en perspectiva.

Coloquialmente
 a un programa;
 a una idea.

Enlaces externos 

Proyectos